Kirikuküla  ist der Name folgender Orte in Estland:

 Kirikuküla (Antsla), Ort in der Gemeinde Antsla, Kreis Võru
 Kirikuküla (Lääneranna), Ort in der Gemeinde Lääneranna, Kreis Pärnu
 Kirikuküla (Tõrva), Ort in der Gemeinde Tõrva, Kreis Valga
 Kaarma-Kirikuküla, bis 2014 Kirikuküla, Ort in der Gemeinde Saaremaa, Kreis Saare
 Kärla-Kirikuküla, bis 2014 Kirikuküla, Ort in der Gemeinde Saaremaa, Kreis Saare